Venta bezeichnet:

 Venta, Fluss im nordwestlichen Litauen und im westlichen Lettland
 Venta (Stadt), Stadt in Litauen
 FK Venta, lettischer Fußballclub aus Ventspils (1964–2005)
 Venta-Luftwäscher, deutscher Hersteller von Luftbefeuchtungs- und Luftreinigungsgeräten
 Venta-Plateau, Hochebene der Britannia Range, Antarktika

in der Antike mehrere Städte im römischen Britannien:

 Venta Belgarum, das heutige Winchester in England
 Venta Icenorum, das heutige Caistor St. Edmund in England
 Venta Silurum, das heutige Caerwent in Wales

Venta ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Javi Venta (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Krishna Venta (Francis Herman Pencovic; 1911–1958), religiöser Anführer der Wisdom, Knowledge, Faith and Love Fountain of the World

Siehe auch:
 La Venta